Namhae steht für:
 Namhae-gun, ein Landkreis in Südkorea
 Namhae-eup, eine Kleinstadt in Südkorea
 Namhae-do, eine Insel in Südkorea
 Namhae Chachaung, zweiter König von Silla